

Hagiographie
 Saint Cosme

Toponymie
 Saint-Cosme (Haut-Rhin)
 Saint-Cosme, ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Chalon-sur-Saône
 Saint-Cosme-en-Vairais, commune française de la Sarthe
 Prieuré Saint-Cosme de Tours, prieuré dédié à saint Cosme à Tours
 Prieuré Saint-Cosme de Chablis, prieuré dédié à saint Cosme à Chablis
 Île Saint-Cosme, ancienne île en aval de Tours aujourd'hui rattachée à la rive gauche de la Loire à hauteur de La Riche

Religion
 Saint Côme ou Saint Cosme, patron des chirurgiens, né en Arabie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France